Marie des Anges peut faire référence à :
 Maria Anna Fontanella (1661-1717), carmélite italienne, grande mystique.
 Joséphine Marguerite Operti (1871-1949), carmélite italienne fondatrice de la congrégation des Sœurs Carmélites de Sainte Thérèse en 1894.
 Franciscaines de Sainte Marie des Anges, congrégation religieuse féminine de droit pontifical fondée en 1871.